Miejscowości w USA:
 Tunkhannock – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Wyoming
Gminy w USA:
 Tunkhannock (ang. Tunkhannock Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Monroe
 Tunkhannock (ang. Tunkhannock Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Wyoming